Dades de la Temporada 1912-1913 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 11 de setembre de 1912: Inauguració del camp de La Salut: Espanyol 4 - Casual SC 1.
 18 de setembre de 1912: Final del torneig Jove Catalunya: Espanyol 2 - Espanya 1.
 10 d'abril de 1913: Campionat dels Pirineus: Espanyol 3 - Barcelona 1, l'Espanyol eliminat per alineació indeguda.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Altres competicions 
 Copa d'Espanya: Eliminat a la fase eliminatòria. Quarts de final: Espanyol-Numància 8-0. Semifinals: Espanyol-Universitari 1-2.
 Campionat dels Pirineus: Superà el FC Espanya a quarts de final (l'Espanya no es presentà) i fou desqualificat a semifinals després de vèncer el FC Barcelona.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1912 a Catalunya
Competicions esportives del 1913 a Catalunya